Rogatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Rogatsch (* 1965), österreichische Politikerin (ÖVP) und Journalistin
 Johann Rogatsch (um 1933–1974), österreichischer Hausmeister und Mörder, siehe Mordfall Ilse Moschner